Gómez González  puede referirse a:
La combinación de los apellidos Gómez y González.
Gómez González (1065 - 1110) o Gómez González Salvadorez, llamado el conde de Candespina.
 Gómez González de Manzanedo (c. 1130-1182), noble castellano, nieto del anterior. 
Gómez González (Cuéllar) (1380 - 1445), arcediano de Cuéllar.
Servando Ruiz Gómez y González Llanos (1821 - 1888), político español.
Mariano Gómez González (1883 -1951), jurista español.
Aurelio Gómez González, político español.
Los hermanos Gómez González, artistas españoles, que son conocidos por el segundo apellido de su padre:
Maruja Mallo, pintora.
Cristino Mallo, escultor.
Francisco González Gómez (1918 - 1990), caricaturista español.
Juan Gómez González, Juanito, futbolista.
Mar Gómez González (1977-), escritora y dramaturga española.
Javier González Gómez (1974-), futbolista español.